Schecker ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schecker (1891–1944), deutscher Pädagoge und Kulturhistoriker
 Michael Schecker (* 1944), deutscher Sprachwissenschaftler und Neurolinguist